Bieńki (niem. Bienken, 1938–1945 Bönigken) – przysiółek wsi Głogno w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki,  kiedyś młyn wodny nad Jeziorem Białym, założony w 1616 roku przez Jerzego Bieńka.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa olsztyńskiego.

Przypisy 

Głogno